SBT News na TV é um telejornal brasileiro, lusófono em curso exibido diariamente nas madrugadas do SBT com foco em tecnologia, política, audiovisual, notícias policiais e variedades. Estreou no dia 16 de janeiro de 2023. É um programa multiplataforma sendo exibido no website próprio homônimo, além ser transmitindo na íntrega pelo website pertencente ao Google, o Youtube. Foi primeiro telejornal lusófono brasileiro a mostrar as primeiras imagens do Sismo que atingiu a cidade da Síria e Turquia ambos em 2023, as enchentes e deslizamentos de terra que ocorrera no estado do Goiás, São Paulo, Bahia, e Amazonas em 2023, um episódio envolvendo um balão meteorológico de espionagem chinesa em espaço aéreo americano que fora abatido em fevereiro de 2023. Os desmandos das quadrilhas do PIX na Região Metropolitana de São Paulo, Crise na Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Norte em 2023, Femicidios no Brasil em 2023, Crimes comuns ocorridos em 2023, Rombo nas Lojas Americanas e crise nas Lojas Marisa em 2023. E protesto desses funcionários dessas empresas reivindicando melhores condições de trabalho e a manutenção de todos os empregos em diferentes cargos tanto na Lojas Americanas assim como nas Lojas Marisa e melhores salários organizados por Sindicato da categoria. É exibido diariamente foi criado por Silvio Santos e o time de Jornalismo do SBT, é apresentado por Fernando Jordão. 

Telejornais do Brasil
Programas_do_SBT
Programas de televisão do Brasil que estrearam em 2023